

Toponyme

Argentine 

 Santa María, une ville de la région de Catamarca ;
 Santa María, un volcan de la province de Mendoza.

Brésil 

 Santa Maria, une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;
 Santa Maria, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Santa Maria da Vitória, une municipalité de l'État de Bahia ;
 Santa Maria de Jetibá, une municipalité de l'État de l'Espírito Santo ;
 Santa Maria de Itabira, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Santa Maria do Salto, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Santa Maria do Suaçuí, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Santa Maria das Barreiras, une municipalité de l'État du Pará ;
 Santa Maria do Pará, une municipalité de l'État du Pará ;
 Santa Maria da Boa Vista, une municipalité de l'État du Pernambouc ;
 Santa Maria do Cambucá, une municipalité de l'État du Pernambouc ;
 Santa Maria do Oeste, une municipalité du Paraná ;
 Santa Maria Madalena, une municipalité de l'État de Rio de Janeiro ;
 Santa Maria do Herval, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Santa Maria da Serra, une municipalité de l'São Paulo ;
 Santa Maria do Tocantins, une municipalité de l'État du Tocantins ;
 Santa Maria, une région administrative du District fédéral.

Cap-Vert 

 Santa Maria, une ville de l'île de Sal

Chili 

 Santa Maria, une commune
 Île Santa Maria, une île côtière

Colombie 

 Santa María, municipalité du département de Boyacá.

Costa Rica 

 Santa María, une ville de la province de San José.

Espagne 
 Santa María de Cayón est une ville espagnole de la région de Cantabrie ;
 Santa Maria de Lara, une église de la région de Castille-et-León ;
 Santa Maria de Lebeña, une église de la région de Cantabrie ;
 Santa María de Valverde, une commune de Castille-et-León ;
 Santa Maria del Mar, une église de Barcelone en Catalogne ;
 Santa María de Guía de Gran Canaria, une commune de la région des îles Canaries ;
 Santa María de Huerta, une commune de la région de Castille-et-León ;
 Santa María de Melque, une commune de la région de Castille-La Manche ;
 Santa María de Valverde, une commune de la région de Castille-et-León ;
 Santa María del Campo Rus, une commune de la région de Castille-La Manche ;
 Santa María del Naranco, une église de la commune d'Oviedo dans la région des Asturies ;
 Santa María la Real de Nieva, une commune de la région de Castille-et-León ;
 Santa María de Villandás, une paroisse de la municipalité de Grado, dans la région des Asturies ;
 El Puerto de Santa María, une commune d'Andalousie.

États-Unis 

 Santa Maria, une ville de Californie ;
 le Santa Maria, un gratte-ciel de Miami, en Floride ;
 Santa Maria, census-designated place située au Texas.

France 

 Santa-Maria-di-Lota (Haute-Corse) ;
 Santa-Maria-Figaniella (Corse-du-Sud), fréquemment nommé Santa-Maria-di-Viggiano ;
 Santa-Maria-Poggio (Haute-Corse), fréquemment nommé Poggio-di-Campoloro ;
 Santa-Maria-Siché (Corse-du-Sud), fréquemment nommé Santa-Maria-d'Ornano.

Guatemala 

 Santa María, un volcan du département de Quetzaltenango.

Italie 

 Santa Maria, une île proche de la Sardaigne ;
 Santa Maria Capua Vetere, une commune de la région de Campanie ;
 Santa Maria Coghinas, une commune de la région de Sardaigne ;
 Santa Maria Hoè, une commune de la région de Lombardie ;
 Santa Maria Imbaro, une commune de la région des Abruzzes ;
 Santa Maria Maggiore, une commune de la région du Piémont ;
 Santa Maria Novella, une basilique de Florence ;
 Santa Maria Nuova, une commune de la région des Marches ;
 Santa Maria a Monte, une commune de la région de Toscane ;
 Santa Maria a Vico, une commune de la région de Campanie ;
 Santa Maria del Cedro, une commune de la région de Calabre ;
 Santa Maria del Molise, une commune de la région de Molise ;
 Santa Maria del Fiore, la cathédrale de Florence aussi appelée Duomo ;
 Santa Maria della Scala, un hôpital de Sienne en Toscane ;
 Santa Maria della Steccata, une église de Parme en Émilie-Romagne ;
 Santa Maria della Versa, une commune de la région de Lombardie ;
 Santa Maria di Licodia, une commune de la région de Sicile ;
 Santa Maria di Sala, une commune de la région de Vénétie ;
 Santa Maria la Carità, une commune de la région de Campanie ;
 Santa Maria la Fossa, une commune de la région de Campanie ;
 Santa Maria la Longa, une commune de la région de Frioul-Vénétie Julienne.

Mexique 

 Santa María de los Ángeles, une municipalité de l'État de Jalisco.

Panama 
 Le district de Santa María dans la province de Herrera
 Santa Maria (Panama) capitale du district de Santa María dans la province de Herrera.

Paraguay 

 Santa María, une ville et un district dans le département de Misiones.

Philippines 

 Santa Maria, une municipalité de la province de Bulacan ;
 Santa Maria, une municipalité de la province du Davao occidental ;
 Santa Maria, une municipalité de la province d'Ilocos Sur ;
 Santa Maria, une municipalité de la province d'Isabela ;
 Santa Maria (Laguna) ;
 Santa Maria, une municipalité de la province de Pangasinan ;
 Santa Maria, une municipalité de la province de Romblon.

Portugal 

 Santa Maria, une île des Açores ;
 Santa Maria, une freguesia dans le district de Leiria ;
 Santa Maria, une freguesia dans le district de Santarém ;
 Santa Maria, une ancienne freguesia du concelho de Bragance ;
 Santa Maria da Feira, une municipalité de la région Centre ;
 Santa Maria de Viseu, une paroisse de la municipalité de Viseu dans la région Centre.
 Cabo de Santa Maria, cap au sud du Portugal

Suisse 

 Santa Maria Val Müstair, une commune du canton des Grisons ;
 Santa Maria in Calanca, une commune du canton des Grisons.

Vanuatu 
 Santa Maria ou Santa Maria Island, l'ancien nom de l'île de Gaua

Venezuela 
 Santa María, capitale de la paroisse civile de Santa María de la municipalité de Ribero dans l'État de Sucre.

Subdivisions 
 Santa María : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Ribero dans l'État de Sucre ;
 Santa María del Horcón : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Monte Carmelo dans l'État de Trujillo ;
 Santa María de Ipire, municipalité de l'État de Guárico ;
 Santa María de Ipire, chef-lieu de la municipalité de Santa María de Ipire ;
 Santa María de Ipire, paroisse civile de la municipalité de Santa María de Ipire.

Histoire 

 La Santa Maria, une caraque ayant servi de navire amiral à Christophe Colomb lors de son premier voyage.
Le Cabo Santa Maria, un cargo échoué en 1968 sur la côté de l'île de Boa Vista au Cap-Vert.
 C'est aussi le nom d'une grande caraque de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem prit aux Ottomans, la Santa Maria.
 Le Santa Maria est un paquebot de croisière de luxe portugais détourné en 1961.

Mars 
 Santa Maria, un cratère sur Mars

Musique 

 Santa Maria est le titre d'un EP et d'une chanson du groupe Gotan Project.
 Santa Maria est le titre d'une chanson allemande de la chanteuse Mireille Mathieu.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 

Toponymie italienne
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France